Lucie Bernardoni (1987-), chanteuse, auteur-compositeur et comédienne française
 Paul Bernardoni (1997-), footballeur français